Divna Lulić Jovčić (Vranje, 1964.) je lirska pjesnikinja, satiričarka, autorica aforizama, kratkih priča i spisateljica pjesama za djecu iz Subotice. Po struci je dizajnerica grafike. 

Rođena je u Vranju. U ranom je djetinjstvu preselila u Suboticu u kojoj i danas živi. 

Članica je subotičkog Kluba pjesnika Orfej. Do danas je svoje uratke objavila u časopisima i zbornicima. 2013. je godine objavila prvu zbirku ljubavne poezije Kao da se dogodilo, a promocija će biti 4. travnja 2013. u Čitaonici Gradske knjižnice. Sudionica je prigodnih priredaba.

Bavi se i slikarstvom od 2002. godine, članica je Likovnog odjela Hrvatskog kulturnog centra Bunjevačko kolo od 2007. godine. Slika tehnikom pastela. Slikanjem u tehnici pastela se bavi od 2002. Slika konje (dugogodišnja inspiracija), mrtvu prirodu i žene (vječito nadahnuće). Izlagala je na skupnim izložbama i sudjelovala je na umjetničkim kolonijama  u tuzemstvu i susjednim državama. Priprema prvu samostalnu izložbu.

Izvori 
(srpski) Vojvođanska umjetnička kolonija: Divna Lulić Jovčić  Preuzeto 28. ožujka 2013. godine.
Međunarodna Panon kolonija Baranji, Slavko Zebić: Dva klasa žita u obliku ribe u čaši za vino. Preuzeto 28. ožujka 2013. godine.
Radio Subotica na hrvatskom jeziku  Najave: Promocija prve zbirke ljubavne poezije Divne Lulić Jovčić. Preuzeto 28. ožujka 2013. godine.

Vanjske poveznice 
ProzaOnline. Divna Lulić-Jovčić: Lirsko-prozni zapisi
ProzaOnline. Divna Lulić-Jovčić: Tri priče
Subotica.info Izložba Divne Lulić Jovčić u Galeriji somborskog Doma učenika srednjih škola, tekst David Kecman Dako, 25. svibnja 2010.
Klub pjesnika Orfej 

Životopisi, Subotica‎
Pjesnici
Satiričari
Dječja književnost
Aforisti